Дайки Хасимото (, род. 7 августа 2001) — японский гимнаст. Двукратный Олимпийский чемпион 2020 года в личном многоборье и перекладине, чемпион мира в личном многоборье (2022), пятикратный серебряный чемпионатов мира (2021, 2022).

Карьера

2019 
Хасимото участвовал в чемпионате мира в Штутгарте, Германия, где его команда заняла третье место.

2021 
На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, Япония, Хасимото выступал за сборную Японии, в которую также входили Кадзума Кая, Такеру Китазоно и Ватару Танигава. Хасимото выиграл олимпийское серебро с командой в мужском многоборье, набрав в сумме 262,397 балла, что всего на 0,103 балла меньше победившей команды Олимпийского комитета России. Он также завоевал золотые медали в мужском индивидуальном многоборье и на перекладине с общим счетом 88,465 и 15,066, что сделало его самым успешным гимнастом на этих Олимпийских играх. В свои 19 лет, 11 месяцев и 21 день, он стал вторым самым молодым гимнастом среди юношей в истории Японии, выигравшим олимпийское золото, после Кэндзо Сираи, который в 2016 году выиграл командное золото, будучи на 6 дней моложе, а также самым молодым японским гимнастом, выигравшим олимпийское золото в мужском индивидуальном многоборье и перекладине.

Личная жизнь 
Хасимото родился в Нарите, Япония.

Двое старших братьев, Такуя и Кэнго, также гимнасты. Они вдохновили Хасимото начать заниматься гимнастикой в семилетнем возрасте в детском клубе Савара.

Хасимото получил две награды. В 2019 году он получил премию Excellence Award на Кубке NHK 2019 года. В 2020 году он был удостоен награды «Дорога к Олимпийским играм 2020 года» на церемонии вручения наград TV Asahi Big Sports Awards. Он учится в Университете Джунтендо в Токио, Япония.

Примечания 

Гимнасты Японии
Олимпийские чемпионы от Японии
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2020 года